Фингерт — фамилия. Известные носители:

 Фингерт, Александр (род. 1965) — легкоатлет, метатель копья.
 Фингерт, Борис Александрович (1890—1960) — философ-марксист, психолог, социолог.